Die Liste der Länder nach Gesamtvermögen misst Länder nach ihrem Gesamtvermögen. Für die Berechnung der Vermögen, die sich unter anderem auf Statistiken der Zentralbanken stützen, werden finanzielle sowie materielle Aktiva wie Immobilien, Börsenanteile und Bankguthaben abzüglich von Schulden herangezogen. Alle Vermögenswerte sind in US-Dollar (nominal) angegeben.

Top-100-Länder nach gesamtem Vermögen (2021) 
Die folgende Liste beruht auf Schätzungen der Bank Credit Suisse für die Top-100-Länder (September 2022)

Entwicklung der Top-20-Länder nach Vermögen seit 2000 
Entwicklung der Top-20-Länder nach gesamtem nationalem Vermögen. Vermögenswerte sind unter dem jeweiligen Jahr in Milliarden US-Dollar angegeben. Die USA hatten in jedem Jahr von 2000 bis 2020 das größte nationale Vermögen.

Regionen nach gesamtem Vermögen (2021) 

Von der Credit Suisse eingeteilte Weltregionen nach Gesamtvermögen.

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Vermögen pro Kopf
 Liste der Länder nach Vermögensverteilung
 Liste der Städte nach Gesamtvermögen

Weblinks 
 Global wealth report Englisch. Hier finden sich alle Ausgaben vom Global Wealth Report und vom Global Wealth Databook seit 2010 (pdf)

Einzelnachweise 

Vermögen
!
Verm